Премия «Энни» за лучшую анимационную телепрограмму для детей () — категория премии «Энни», ежегодно присуждаемая лучшим анимационным телепрограммам для детской аудитории.

Победители и номинанты

2000е
Лучшая анимационная телепрограмма, созданная для детей

Лучшее достижение в анимационной телепрограмме, созданной для детей

Лучшая анимационная телепрограмма для детей

2010е

2020е

См. также
 Дневная премия «Эмми» за лучшую детскую анимационную программу

Примечания

Ссылки
 Annie Awards: Legacy

Телепрограмма для детей
Телевизионные премии США
Награды, появившиеся в 2002 году
Появились в 2002 году в США